En geometría, un diagrama de Coxeter-Dynkin (también diagrama de Coxeter o gráfico de Coxeter) es un grafo con enlaces etiquetados s (o hiperplanos reflectores). Describe una construcaleidoscópica: ca dominio de una faceta) y la etiqueta ligada a una rama codifica el orden del ángulo diedro entre cada dos espejos (en un dominio de una cara), es decir, la cantidad por la que se tiene que multiplicar el ángulo entre los planos reflectantes para obtener 180 grados. Una rama sin etiquetar representa implícitamente el orden 3 (60 grados).

Cada diagrama representa un grupo de Coxeter, que se clasifican por sus diagramas asociados.

Los diagramas de Dynkin son objetos estrechamente relacionados, que difieren de los diagramas de Coxeter en dos aspectos: en primer lugar, las ramas etiquetadas como "4" o mayores están dirigidas, mientras que los diagramas de Coxeter son no dirigidos; en segundo lugar, los diagramas de Dynkin deben satisfacer una restricción adicional (la restricción cristalográfica), a saber, que las únicas etiquetas de rama permitidas son 2, 3, 4 y 6. Los diagramas de Dynkin guardan una correspondencia directa con los sistemas raíz, por lo que se usan para clasificarlos. Esto implica a su vez que forman álgebras de Lie semisimples.

Descripción 
Las ramas de un diagrama de Coxeter-Dynkin están etiquetadas con un número racional p, que representa un ángulo diedro de 180°/p. Cuando  el ángulo es de 90° y los espejos no tienen interacción, entonces la rama puede omitirse del diagrama. Si una rama no está etiquetada, se supone que tiene , que representa un ángulo de 60°. Dos espejos paralelos tienen una rama marcada con "∞". En principio, los n espejos pueden representarse mediante un grafo completo en el que se dibujan todas las  ramas. En la práctica, casi todas las configuraciones interesantes de los espejos incluyen varios ángulos rectos, por lo que debe tenerse en cuenta que las ramas correspondientes se omiten.

Los diagramas se pueden etiquetar por su estructura gráfica. Las primeras formas estudiadas por Ludwig Schläfli son los ortoesquemas, que poseen gráficos lineales que generan politopos regulares y panales regulares. Los plagioesquemas son símplex representados por gráficos ramificados, y los cicloesquemas son símplex representados por gráficos cíclicos.

Matriz de Schläfli 
Cada diagrama de Coxeter tiene su correspondiente matriz de Schläfli (llamada así por Ludwig Schläfli), con elementos de matriz , donde p es el orden de las ramas entre los pares de espejos. Al igual que una matriz de cosenos, también se denomina matriz de Gram, en referencia al matemático danés Jørgen Pedersen Gram (1850–1916). Todas las matrices de Schläfli del grupo de Coxeter son simétricas porque sus vectores raíz están normalizados. Se relaciona estrechamente con la matriz de Cartan, utilizada en los diagramas de Dynkin, gráficos similares (aunque dirigidos) en los casos limitados a p = 2,3,4 y 6, que NO son simétricos en general.

El determinante de la matriz de Schläfli (llamado schläfliano) y su signo determinan si el grupo es finito (positivo), afín (cero), o indefinido (negativo). Esta regla se llama criterio de Schläfli. <ref>Coxeter, Regular Polytopes, (3rd edition, 1973), Dover edition, , Sec 7.7. page 133, Schläfli's Criterion</ref>

Los autovalores de la matriz de Schläfli determinan si un grupo de Coxeter es de tipo finito (todo positivo), tipo afín (todo no negativo, y al menos uno es cero) o tipo indefinido (de otra manera). El tipo indefinido a veces se subdivide aún más, en hiperbólicos y otros grupos de Coxeter. Sin embargo, existen múltiples definiciones no equivalentes para los grupos hiperbólicos de Coxeter. Se usa la siguiente definición: un grupo de Coxeter con diagrama conectado es hiperbólico si no es de tipo finito ni afín, pero cada subdiagrama conectado es de tipo finito o afín. Un grupo de Coxeter hiperbólico es compacto si todos los subgrupos son finitos (es decir, tienen determinantes positivos) y paracompacto si todos sus subgrupos son finitos o afines (es decir, tienen determinantes no negativos).

Los grupos finitos y afines también se denominan elípticos y parabólicos respectivamente. Los grupos hiperbólicos también se llaman grupos de Lannér, en referencia a F. Lannér, que enumeró los grupos hiperbólicos compactos en 1950, y también grupos de Koszul (o cuasi-Lannér) para los grupos paracompactos.

 Grupos de Coxeter de rango 2 
Para el rango 2, el tipo de un grupo Coxeter está completamente fijado por el determinante de la matriz de Schläfli, ya que es simplemente el producto de sus valores propios: tipo finito (determinante positivo), tipo afín (determinante cero) o hiperbólico (determinante negativo). Coxeter usa una notación de corchetes equivalente, que enumera las secuencias de órdenes de ramas como un sustituto de los diagramas gráficos de ramas y nodos. También existen soluciones racionales [p/q], , con máximo común divisor (p, q) = 1, que definen dominios fundamentales superpuestos. Por ejemplo, 3/2, 4/3, 5/2, 5/3, 5/4. y 6/5.

 Visualizaciones geométricas 
El diagrama de Coxeter-Dynkin puede verse como una descripción gráfica del dominio fundamental de los espejos. Un espejo representa un hiperplano dentro de un espacio euclídeo, esférico o hiperbólico de una dimensión dada. En espacios 2D, un espejo es una recta, y en 3D un espejo es un plano.

Estas visualizaciones muestran los dominios fundamentales para grupos euclídeos 2D y 3D, y grupos esféricos 2D. Para cada uno, el diagrama de Coxeter puede deducirse identificando los espejos del hiperplano y etiquetando su conectividad, ignorando los ángulos diédricos de 90 grados (orden 2).

 Grupos de Coxeter finitos 
 Véase también familias de politopos para obtener una tabla de los politopos uniformes de nodo final asociados con estos grupos.
 Se utilizan indistintamente tres simbologías diferentes para definir los mismos grupos: como una letra/número, como un conjunto de números entre corchetes y como el diagrama de Coxeter.
 Los grupos Dn bifurcados son versiones semi o alternadas de los grupos Cn regulares.
 Los grupos bifurcados Dn y En también están etiquetados con un superíndice [3a,b,c] donde a, b, y c son los números de segmentos en cada una de las tres ramas.

 Aplicación con politopos uniformes 

Los diagramas de Coxeter-Dynkin pueden enumerar explícitamente casi todas las clases de politopos uniformes y de teselados uniformes. Cada politopo uniforme con simetría reflexiva pura (todos, menos algunos casos especiales, tienen simetría reflexiva pura) puede representarse mediante un diagrama de Coxeter-Dynkin con permutaciones de "márgenes". Cada politopo uniforme puede generarse usando tales espejos y un único punto generador: las imágenes especulares crean nuevos puntos como reflejos, y entonces se pueden definir las aristas del polítopo como segmentos entre cada punto y sus imágenes en los espejos. Las caras se generan por el reflejo repetido de las aristas que finalmente envuelven al generador original; la forma final, así como las facetas de dimensiones superiores, también se crean cuando la cara se refleja para encerrar un área.

Para especificar los vértices generadores, se marcan uno o más nodos con anillos, lo que significa que el vértice no está en el espejo(s) representado por el nodo(s) anillado (si se marcan dos o más espejos, el vértice es equidistante de ellos). Un espejo está "activo" (crea reflejos) solo con respecto a los puntos que no están en él. Un diagrama necesita al menos un nodo activo para representar un politopo. Un diagrama no conectado (subgrupos separados por ramas de orden 2 o espejos ortogonales) requiere al menos un nodo activo en cada subgrafo.

Todos los politopos regulares, representados por los símbolos de Schläfli , pueden tener sus dominios fundamentales representados por un conjunto de n espejos con un diagrama de Coxeter-Dynkin relacionado con una línea de nodos y ramas etiquetadas por  con el primer nodo anillado.

Los politopos uniformes con un anillo corresponden a puntos generadores en las esquinas del dominio fundamental simplex. Dos anillos corresponden a los bordes de simplex y tienen un grado de libertad, con solo el punto medio como la solución uniforme para longitudes de arista iguales. En general, los k puntos generadores con anillo están situados sobre las (k-1) caras del símplex, y si todos los nodos están anillados, el punto del generador está en el interior del símplex.

El caso especial de politopos uniformes con simetría no reflexiva está representado por un marcado secundario en el que se elimina el punto central de un nodo anillado (llamado "agujero"). Estas formas son alternancias de politopos con simetría reflexiva, lo que implica que los nodos alternativos se eliminan. El politopo resultante tendrá una subsimetría del grupo de Coxeter original. Una alternancia truncada se llama achatada.
 Un solo nodo representa un solo espejo. Esto se llama grupo A1. Si está anillado, esto crea un segmento perpendicular al espejo, representado como {}.
 Dos nodos no conectados representan dos espejos perpendiculares. Si ambos nodos están anillados, se puede crear un rectángulo o un cuadrado cuando el punto está a la misma distancia de ambos espejos.
 Dos nodos unidos por una rama de orden n pueden crear un n-ágono si el punto está en un espejo y un 2n-ágono si el punto está fuera de ambos espejos. Esto forma el grupo I1(n).
 Dos espejos paralelos pueden representar un grupo de polígonos infinitos I1(∞), también llamado Ĩ1.
 Tres espejos formando un triángulo generan imágenes como las vistas en un caleidoscopio tradicional y pueden representarse por tres nodos conectados en un triángulo. Los ejemplos repetidos tendrán ramas etiquetadas como (3 3 3), (2 4 4), (2 3 6), aunque las dos últimas se pueden dibujar como una línea (con las ramas 2 omitidas). Estas configuraciones generarán teselados uniformes.
 Tres espejos pueden generar poliedros uniformes; incluyendo números racionales se genera el conjunto de los triángulos de Schwarz.
 Tres espejos, con uno perpendicular a los otros dos, pueden formar un prisma uniforme.

Los duales de los politopos uniformes a veces están marcados con una barra perpendicular que reemplaza a los nodos anillados y una barra con un orificio para los nodos de los achatados. Por ejemplo,  representa un rectángulo (como dos espejos ortogonales activos), y  representa su polígono dual, el rombo.

 Ejemplo de poliedros y teselados 
Por ejemplo, el grupo de Coxeter B3 tiene un diagrama . Esta configuración también se denomina simetría octaédrica.

Hay 7 poliedros de aristas uniformes convexos que pueden construirse a partir de este grupo de simetría y otros 3 a partir de sus subsimetrías alternantes, cada uno con un diagrama de Coxeter-Dynkin marcado de forma única. El símbolo de Wythoff representa un caso especial del diagrama de Coxeter para gráficos de rango 3, con las 3 órdenes de rama nombradas, en lugar de omitir las ramas de orden 2. El símbolo de Wythoff puede contemplar la forma de "achatado", pero no las alternancias generales sin todos los nodos anillados.

Se pueden generar las mismas construcciones en grupos de Coxeter desarticulados (ortogonales) como el prisma uniforme, y se pueden ver más claramente como teselados de diedros y hosoedros en la esfera, como esta familia [6]×[] o [6,2]:

En comparación, la familia [6,3], , produce un conjunto paralelo de 7 teselados uniformes del plano euclídeo, y sus duales. De nuevo hay 3 alternancias y alguna versión de semi simetría.

En el plano hiperbólico [7,3], la familia  produce un conjunto paralelo de teselados uniformes y sus duales. Solo hay 1 alternancia (achatado) ya que todos los órdenes de las ramas son impares. Se pueden ver muchas otras familias hiperbólicas de teselados uniformes en teselados uniformes en el plano hiperbólico.

 Grupos afines de Coxeter 
Las familias de teselaciones euclídeas uniformes convexas están definidas por los grupos de Coxeter afines. Estos grupos son idénticos a los grupos finitos con la inclusión de un nodo agregado. Para estos casos, se mantienen las asignaciones de letras, con una virgulilla ("~") por encima de la letra. El índice se refiere al grupo finito, por lo que el rango es el índice más 1. Los símbolos de Witt para los grupos afines figuran a continuación precedidos con la palabra también:

: los diagramas de este tipo son ciclos (también Pn)
 está asociado con la familia de teselaciones regulares hipercúbicas  (también Rn)
 relacionado con C por un espejo eliminado (también Sn)
 relacionado con C por dos espejos eliminados (también nX)
, ,  (también T7, T8, T9)
 forma la teselación regular {3,4,3,3} (también U5)
 forma los dominios fundamentales triangulares 30-60-90 (también V3)
 son dos espejos paralelos (=  = ) (también W2)

Los grupos compuestos también se pueden definir como proyecciones ortogonales. El uso más común de , como ,  representa dominios cuadrados o rectangulares (tableros de ajedrez) en el plano euclídeo. Y   representa los dominios fundamentales con forma de prisma triangular en el espacio euclídeo tridimensional.

 Grupos hiperbólicos de Coxeter 
Hay muchos grupos de Coxeter hiperbólicos infinitos. Los grupos hiperbólicos se clasifican como compactos o no, y los grupos compactos tienen dominios fundamentales delimitados. Los grupos hiperbólicos simples compactos (símplices de Lannér) existen de rango 3 a 5. Los grupos simples compactos (símplices de Koszul) existen hasta el rango 10. Los grupos hipercompactos (politopos de Vinberg) se han explorado pero no se han determinado completamente. En 2006, Allcock demostró que hay infinitos politopos compactos de Vinberg para dimensiones de hasta 6, e infinitos politopos de volumen finito de Vinberg para dimensiones de hasta 19, por lo que no es posible una enumeración completa. Todos estos dominios reflexivos fundamentales, tanto simples como no simples, a menudo se denominan politopos de Coxeter o, a veces, con menos precisión poliedros de Coxeter.

 Grupos hiperbólicos en H2 

Los grupos triangulares hiperbólicos bidimensionales existen como diagramas de Coxeter de rango 3, definidos por un triángulo (p q r) para:
 

Hay infinitos grupos de Coxeter hiperbólicos triangulares compactos, que incluyen grafos lineales y triangulares. Los gráficos lineales existen para triángulos rectángulos (con r = 2).

Los grupos de Coxeter paracompactos de rango 3 existen como límites a los compactos.

 Grupo triangular aritmético 

Los grupos triangulares hiperbólicos que también son grupos aritméticos forman un subconjunto finito. Mediante búsqueda por ordenador, la lista completa fue determinada por "Kisao Takeuchi" en su artículo de 1977 "Grupos de triángulos aritméticos". Hay 85 en total, 76 compactos y 9 paracompactos.

 Polígonos de Coxeter hiperbólicos sobre triángulos 

Se pueden construir otros caleidoscopios hiperbólicos H2 a partir de polígonos de orden superior. Al igual que los grupos triangulares, estos caleidoscopios pueden identificarse mediante una secuencia cíclica de órdenes de intersección de espejos alrededor del dominio fundamental, como (abcd ...), o de manera equivalente en notación orbifold como *abcd... Los diagramas de Coxeter-Dynkin para estas configuraciones poligonales caleidoscópicas se pueden ver como dominios fundamentales degenerados (n-1)-símplex, con un orden cíclico de ramas a, b, c ... y las n*(n-3)/2 ramas restantes se etiquetan como infinito (∞), lo que representa los espejos no intersecantes. El único ejemplo no hiperbólico es la simetría euclídea de cuatro espejos en un teselado cuadrado o rectángular como , [∞, 2, ∞] (orbifold *2222). Otra notación de las ramas para los espejos no intersecantes ideada por Vinberg, representa las ramas infinitas como líneas punteadas o discontinuas, por lo que este diagrama puede mostrarse como , con las cuatro ramas de orden 2 suprimidas alrededor del perímetro.

Por ejemplo, un dominio cuadrilátero (a b c d) tendrá dos ramas de orden infinito que conectan espejos ultra paralelos. El ejemplo hiperbólico más pequeño es , [∞, 3, ∞] o [iπ/λ1, 3, iπ/λ2] (orbifold *3222), donde (λ1, λ2) son la distancia entre los espejos ultraparalelos. La expresión alternativa es , con tres ramas de orden 2 omitidas alrededor del perímetro. Del mismo modo (2 3 2 3) (orbifold *3232) puede representarse como  y (3 3 3 3), (orbifold *3333) puede representarse como un gráfico completo .

El dominio cuadrilátero más alto (∞ ∞ ∞ ∞) es un cuadrado infinito, representado por un gráfico tetraédrico completo con 4 ramas perimetrales como vértices ideales y dos ramas diagonales como infinito (se muestran como líneas de puntos) para los espejos ultraparalelos: .

 Compactos (grupos de Lannér simplex) 
Los grupos hiperbólicos compactos se denominan grupos de Lannér, en relación con Folke Lannér, que los estudió por primera vez en 1950. Solo existen como gráficos de rango 4 y 5. Coxeter estudió los grupos de Coxeter hiperbólicos lineales en su artículo de 1954 "Panales regulares en el espacio hiperbólico", que incluía dos soluciones racionales en espacios hiperbólicos de 4 dimensiones: [5/2,5,3,3] =  y [5,5/2,5,3] = .

 Rangos 4–5 

El dominio fundamental de cualquiera de los dos grupos bifurcantes, [5,31,1] y [5,3,31,1], es el doble que el de un grupo lineal correspondiente, [5,3,4] y [5,3,3,4 ] respectivamente. Johnson asigna las letras de cada elemento con el mismo criterio que los símbolos de Witt extendidos

 Paracompacto (grupos de Koszul simplex) 

Los grupos de Coxeter hiperbólicos paracompactos (también llamados no compactos) contienen subgrupos afines y tienen dominios fundamentales simplex asintóticos. El grupo de Coxeter hiperbólico paracompacto más alto es el de rango 10. Estos grupos llevan el nombre del matemático francés Jean-Louis Koszul. También se denominan grupos cuasi-Lannér, porque extienden los grupos compactos de Lannér. La lista se completó mediante búsqueda con ordenador por M. Chein, y se publicó en 1969.

De acuerdo con Vinberg, todos menos ocho de estos 72 simplex compactos y paracompactos son aritméticos. Dos de los grupos no aritméticos son compactos:  y . Los otros seis grupos no aritméticos son todos paracompactos, con cinco grupos tridimensionales , , ,  y , y un grupo 5-dimensional .

 Símplices ideales 

Hay 5 grupos de Coxeter hiperbólicos que expresan símplices ideales, grafos en los que la eliminación de cualquier nodo da como resultado un grupo de Coxeter afín. Por lo tanto, todos los vértices de este símplex ideal están en el infinito.

 Rangos 4–10 

Hay un total de 58 grupos de Coxeter hiperbólicos paracompactos de rango 4 a 10. Los 58 se agrupan a continuación en cinco categorías. Johnson asigna las letras como los "símbolos Witt extendidos", utilizando PQRSTWUV de los símbolos de Witt afines y agregando LMNOXYZ. A estos grupos hiperbólicos se les asigna un sobrelineado, o un sombrero, en los cicloesquemas. La notación de corchetes de Coxeter es una representación linealizada del grupo de Coxeter.

 Relaciones de los subgrupos de los grupos hiperbólicos paracompactos 
Estos árboles representan las relaciones de los subgrupos de los grupos hiperbólicos paracompactos. Los índices de los subgrupos en cada conexión figuran en color rojo. Los subgrupos de índice 2 representan una eliminación de espejo y una duplicación del dominio fundamental. Otros pueden inferirse por conmensurabilidad (relación de volúmenes enteros) para los dominios tetraédricos.

 Grupos de Coxeter hipercompactos (politopos de Vinberg) 
Al igual que el plano hiperbólico H2 tiene dominios poligonales no triangulares, también existen dominios hiperbólicos reflexivos de dimensiones superiores. Estos dominios no simples pueden considerarse simplíces degenerados con espejos no intersecantes de orden infinito. En un diagrama de Coxeter, tales ramas se representan con líneas punteadas o discontinuas. Estos dominios no simples se llaman politopos de Vinberg, en referencia a Ernest Vinberg, creador del algoritmo de Vinberg para encontrar el dominio fundamental no simple de un grupo de reflexión hiperbólica. Geométricamente, estos dominios fundamentales se pueden clasificar como pirámides, o prismas cuadriláteros u otros politopos con aristas como la intersección de dos espejos que tienen un ángulo diedro de π/n para n = 2,3,4 ...

En un dominio basado en simplex, hay n+1 espejos para el espacio n-dimensional. En dominios no simples, hay más de n+1 espejos. La lista es finita, pero no completamente conocida. En cambio, las listas parciales se han enumerado como n+k espejos para k como 2,3 y 4.

Los grupos de Coxeter hipercompactos en un espacio tridimensional o superior difieren de los grupos bidimensionales en un aspecto esencial. Dos n-ágonos hiperbólicos que tienen los mismos ángulos en el mismo orden cíclico pueden tener diferentes longitudes de arista y, en general, no son congruentes entre sí. En contraste, los politopos de Vinberg en 3 dimensiones o más están completamente determinados por los ángulos diédricos. Este hecho se basa en el teorema de rigidez de Mostow, que implica que dos grupos isomórficos generados por reflexiones en Hn para n>=3, definen dominios fundamentales congruentes (politopos de Vinberg).

 Politopos de Vinberg con rango n+2 para un espacio n dimensional 

F. Esselmann enumeró la lista completa de politopes hiperbólicos compactos de Vinberg con espejos de rango n+2 para dimensión n en 1996. Una lista parcial fue publicada en 1974 por I. M. Kaplinskaya.

La lista completa de soluciones paracompactas fue publicada por P. Tumarkin en 2003, con dimensiones de 3 a 17.

La forma paracompacta más pequeña en H3 se puede representar mediante , o [∞, 3,3, ∞] que se puede construir mediante la eliminación del espejo del grupo hiperbólico paracompacto [3,4,4] como [3,4,1+,4]. El dominio fundamental duplicado cambia de un tetraedro a una pirámide cuadrilátera. Otras pirámides incluyen [4,4,1+, 4] = [∞, 4,4, ∞],  = . Al quitar un espejo de algunos de los gráficos de Coxeter hiperbólicos cíclicos, se convierten en gráficos de lazo de corbata: [(3,3,4,1+, 4)] = [(((3, ∞, 3)), ((3, ∞, 3))] o , [(3,4,4,1+, 4)] = [((4, ∞, 3)), ((3, ∞, 4))] o  , [(4,4,4,1+, 4)] = [((4, ∞, 4)), ((4, ∞, 4))] o .

Otros gráficos paracompactos válidos con dominios fundamentales de la pirámide cuadrilátera, incluyen:

Otro subgrupo [1+, 41,1,1] = [∞, 4,1+, 4, ∞] = [∞ [6]].  =  = .

 Politopos de Vinberg con rango n+3 para un espacio n dimensional 

Hay un número finito de símplex fundamentales degenerados que existen hasta 8 dimensiones. P. Tumarkin enumeró la lista completa de politopos compactos de Vinberg con espejos de rango n+3 para n dimensiones en 2004. Estos grupos están etiquetados mediante líneas punteadas/discontinuas para ramas ultra paralelas. Mike Roberts ha enumerado la lista completa de politopos de Vinberg no compactos con espejos de rango n+3 y con un vértice no simple para n-dimensiones.

Para 4 a 8 dimensiones, los grupos de Coxeter de rango 7 a 11 se cuentan como 44, 16, 3, 1 y 1 respectivamente. El más alto fue descubierto por Bugaenko en 1984 en la dimensión 8 y rango 11.

 Politopos de Vinberg con rango n+4 para un espacio n dimensional 

Hay un número finito de simplificadores fundamentales degenerados que existen hasta 8 dimensiones. Los politopos compactos de Vinberg con espejos de rango n+4 para n-dimensiones han sido explorados por A. Felikson y P. Tumarkin en 2005.

 Grupos lorentzianos 

Los grupos lorentzianos para dominios simplex pueden definirse como gráficos más allá de las formas hiperbólicas paracompactas. A veces se denominan símplices súper ideales y también están relacionados con la geometría lorentziana, llamada así por el trabajo de Hendrik Antoon Lorentz sobre el espacio-tiempo en el campo de la teoría de la relatividad especial y de la relatividad general, que contiene uno (o más) componentes dimensionales similares al tiempo cuyos productos escalares por sí mismos son negativos. Danny Calegari los denomina grupos de Coxeter cocompactos convexos en el espacio hiperbólico n-dimensional.Coxeter groups and random groups,  Danny Calegari, last revised 4 Apr 2015

Un artículo de 1982 de George Maxwell, "Empacamiento de Esferas y Grupos de Reflexión Hiperbólica", enumera la lista finita de grupos lorentzianos de rango 5 a 11. Los llama de "nivel 2", lo que significa que la eliminación de cualquier permutación de 2 nodos deja un grafo finito o euclídeo. Su enumeración está completa, pero no enumeró los grafos que son un subgrupo de otro. Todos los grupos de Coxeter con ramas de orden superior al rango 4 son lorentzianos, terminando en el límite como un Diagrama de Coxeter-Dynkin de grafo completo 3-símplex y con 6 ramas de orden infinito, que se pueden expresar como [∞ [3,3]]. Los rangos 5-11 tienen un número finito de grupos lorentzianos (186, 66, 36, 13, 10, 8 y 4 respectivamente). Un artículo de 2013 de H. Chen y J.-P. Labbé, Lorentzian Coxeter groups and Boyd - Maxwell ball packings, recalculó y publicó la lista completa.

Para los rangos más altos 8-11, las listas completas son:

 Diagramas de Coxeter muy extendidos 
La definición del diagrama de Dynkin considera los grupos afines como extendidos, los grupos hiperbólicos como sobre extendidos, y con un tercer nodo, los grupos simples, como muy extendidos. Estas extensiones generalmente están marcadas por un exponente de 1, 2 o 3 símbolos + según el número de nodos extendidos. Esta serie de extensión se puede ampliar hacia atrás, eliminando secuencialmente los nodos de la misma posición en el gráfico, aunque el proceso se detiene después de eliminar un nodo de ramificación. La familia extendida E8 es el ejemplo más comúnmente mostrado, que se extiende hacia atrás hasta E3, y hacia adelante hasta E11.

El proceso de extensión puede definir una serie limitada de gráficos de Coxeter que progresan de finitos a afines, y de hiperbólicos a lorentzianos. El determinante de las matrices de Cartan determina dónde cambia la serie de finito (positivo) a afín (cero) y a hiperbólico (negativo); y termina como un grupo lorentziano, que contiene al menos un subgrupo hiperbólico. Los grupos Hn no cristalográficos forman una serie extendida donde H4 se extiende como un compacto hiperbólico y se sobre extiende en un grupo lorentziano.

Los determinantes de la matriz de Schläfli por rango son:

 det (A1n = [2n-1]) = 2n (finito para todos los n)
 det (An = [3n-1]) = n + 1 (finito para todos los n)
 det (Bn = [4,3n-2]) = 2 (finito para todos los n)
 det (Dn = [3n-3,1,1]) = 4 (finito para todos los n)

Los determinantes de la matriz de Schläfli en series excepcionales son:
 det (En = [3n-3,2,1]) = 9-n (finito para E3 (= A2A1), E4 (= A4),E5 (= D5), E6, E7 y E8, afines en E9 (), hiperbólicos en E10)

 det ([3n-4,3,1]) = 2 (8-n) (finito para n = 4 a 7, afín () e hiperbólico en n = 8)
 det ([3n-4,2,2]) = 3 (7-n) (finito para n = 4 a 6, afín () e hiperbólico en n = 7)
 det (Fn = [3,4,3n-3]) = 5-n (finito para F3 (= B3) a F4, afinado en F5 (), hiperbólico en F6)
 det (Gn = [6,3n-2]) = 3-n (finito para G2, afín en G3 (), hiperbólico en G4)

 Plegado geométrico 

Un diagrama de Coxeter-Dynkin (simple) (finito, afín o hiperbólico) que tiene una simetría (que satisface una condición, según se detalla a continuación) puede ser cimentado por la simetría, produciendo un nuevo diagrama generalmente de múltiples rectas, mediante el proceso llamado "plegado".

Por ejemplo, en D4 plegado a G2, el borde en G2 apunta desde la clase de los 3 nodos externos (valencia 1) a la clase del nodo central (valencia 3). Y E8 se pliega en 2 copias de H4, la segunda copia escalada por τ.

Geométricamente, esto corresponde a la proyección de politopos uniformes y teselaciones. Cabe destacar que cualquier diagrama finito de Coxeter-Dynkin con un simple enlace se puede plegar a I2(h), donde h es el número de Coxeter, que corresponde geométricamente a una proyección al plano de Coxeter.

 Reflexiones complejas 
Los diagramas de Coxeter-Dynkin se han extendido al espacio complejo, Cn donde los nodos son reflexiones unitarias de período mayor que 2. Los nodos están etiquetados con un índice, que se supone que es 2 para la reflexión real ordinaria si se omite. Coxeter denota el grupo complejo, p[q]r, como el diagrama .

Un politopo complejo regular unidimensional en  se representa como , con p vértices. Su representación real es un polígono regular, {p}. Su simetría es p[] o , orden p. Un operador unitario generador para  es visto como una rotación en  por 2π/p radianes sentido del reloj, y un borde  es creado por aplicaciones secuenciales de una sola reflexión unitaria. Un generador de reflexión unitaria para un politopo 1 con p vértices es . Cuando p = 2, el generador es eπi = –1, lo mismo que una simetría central en el plano real.

En un politopo superior, p {} o  representa un elemento de p aristas, con una arista de 2, {} o , que representa un lado real ordinario entre dos vértices.

Los polígonos complejos regulares en , tienen la forma p {q} r, equivalente al diagrama de Coxeter . El grupo de simetría de un polígono complejo regular  no se denomina grupo de Coxeter, sino grupo de Shephard, un tipo de grupo de reflexión complejo. El orden de p[q]r es .

Los grupos de Shephard de rango 2 son: 2[q]2, p[4]2, 3[3]3, 3[6]2, 3[4]3, 4[3]4, 3[8]2, 4[6]2, 4[4]3, 3[5]3, 5[3]5, 3[10]2, 5[6]2, y 5[4]3; o , , , , , , , , , , , , , ,  de órdenes 2q, 2p2, 24, 48, 72, 96, 144, 192, 288, 360, 600, 1200 y 1800 respectivamente.

El grupo de simetría p1 [q] p2 está representado por 2 generadores R1 y R2, donde: R1p1 = R2p2 = I. Si q es par, (R2R1) q/2 =(R1R2) q/2. Si  q  es impar, (R2R1) (q-1)/2R2 = (R1R2) (q-1)/2R1. Cuando q es impar, p1 = p2.

El grupo   o [1 1 1] p se define por 3 reflexiones unitarias del período 2 {R1, R2, R3}: R12 = R12 = R32 = (R1R2) 3 = (R2R3) 3 = (R3R1) 3 = (R1R2R3R1) p = 1. El período p puede verse como un indicador de rotaciones en el espacio euclídeo 4-dimensional en  real.

Un grupo  similar  o [1 1 1] (p) se define por 3 reflexiones unitarias del período 2 {R1, R2, R3}: R12 =
R12 = R32 = (R1R2) 3 =
(R2R3) 3 = (R3R1) 3 = (R1R2R3R2) p = 1.

 Véase también 
 Grupo de Coxeter
 Triángulo de Schwarz
 Tetraedro de Goursat
 Diagrama de Dynkin
 Politopo uniforme
 Símbolo de Wythoff
 Poliedro de aristas uniformes
 Anexo:Lista poliedros uniformes
 Anexo:Lista de teselados planos uniformes
 4-politopo uniforme
 Panal uniforme convexo
 Panales uniformes convexos en el espacio hiperbólico
 Construcción de Wythoff y Símbolo de Wythoff

 Referencias 

 Lecturas adicionales 

 James E. Humphreys, "Grupos de reflexión y grupos Coxeter", estudios de Cambridge en matemáticas avanzadas, 29 (1990)
 '''Caleidoscopios: Escritos seleccionados de H.S.M. Coxeter  ', editado por F. Arthur Sherk, Peter McMullen, Anthony C. Thompson, Asia Ivic Weiss, Wiley-Interscience Publication, 1995,  .html, Googlebooks 
 (Documento 17) Coxeter, "La evolución de los diagramas Coxeter-Dynkin", [Nieuw Archief voor Wiskunde 9 (1991) 233-248]
 Coxeter,  La belleza de la geometría: doce ensayos , Dover Publications, 1999,  (Capítulo 3: Construcción de Wythoff para politopos uniformes)
 Coxeter,  Polytopes regulares  (1963), Macmillan Company
 Regular Polytopes, Tercera edición, (1973), edición de Dover,  (Capítulo 5: El caleidoscopio, y Sección 11.3 Representación por gráficos)
 H.S.M. Coxeter y W. O. J. Moser.  Generadores y relaciones para grupos discretos  4a ed, Springer-Verlag. Nueva York. 1980
 Norman Johnson,  Geometrías y transformaciones , capítulos 11,12,13, preimpresión 2011
 N. W. Johnson, R. Kellerhals, JG Ratcliffe, ST Tschantz,  The size of a hyperbolic Coxeter simplex , Transformation Groups 1999, Volume 4, Issue 4, pp 329–353 10.1007% 2FBF01238563 
 Norman W. Johnson y Asia Ivic Weiss Enteros Cuadráticos y Grupos Coxeter PDF Can. J. Math. Vol. 51 (6), 1999 pp. 1307–1336

Enlaces externos 

 
 Octubre de 1978 discusión sobre la historia de los diagramas de Coxeter por Coxeter y Dynkin en Toronto, Canadá; Eugene Dynkin Colección de entrevistas de matemáticas, Cornell University Library.

Grupos de Coxeter
Diagramas
Teoría de grupos
Politopos